Auftrag steht für:

 Auftrag, Aufforderung an eine andere Person
 Alleinauftrag, Begriff im Schuldrecht
 Kundenauftrag
 Auftrag (Schweiz), ursprünglich darauf basierendes Vertragsverhältnis im Schweizerischen Obligationenrecht
 Auftragsarbeit in der Kunst
 Beauftragung im religiösen Kontext
 im Bauwesen der Boden, der auf einen Untergrund aufgetragen wird, siehe Erdbau
 Auftrag in der Produktion, siehe Fertigungsauftrag
 Aufgabe im Militärwesen, siehe Führen mit Auftrag
 Fahrauftrag im Eisenbahnbetrieb, siehe Befehl (Eisenbahn) #Auftragsarten
 Auftrag (Zeitschrift), Verbandszeitschrift der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)

Der Auftrag steht für:
 Der Auftrag (1964), sowjetischer Kriegsfilm 
 Der Auftrag (1977), ungarischer Dokumentarfilm 
 Der Auftrag (1983), deutsch-US-amerikanischer Politthriller von Parviz Sayyad
 Der Auftrag (2014), US-amerikanischer Thriller (OT: The Forger)
 Der Auftrag (2019), deutscher Spielfilm
 Der Auftrag (Drama), Theaterstück von Heiner Müller (UA: 1980)
 Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter, Novelle von Friedrich Dürrenmatt aus dem Jahr 1986
 The Assignment – Der Auftrag, kanadischer Spionagethriller aus dem Jahr 1997

Siehe auch
 Geheimauftrag
 Sonderauftrag
 Spezialauftrag